

Geografia 
 Villabona, comune spagnolo 
 Villabona, località nel comune di Goito
 Villabona, municipalità di Marghera

Altro 
 Corte Villabona

Pagine correlate 
 Battaglia di Villabona